US Open 2010 (tennis) - een tennistoernooi
US Open 2010 (tennis, mannen)
US Open 2010 (tennis, vrouwen)
US Open 2010 (tennis, mannendubbel)
US Open 2010 (tennis, vrouwendubbel)
US Open 2010 (tennis, gemengddubbel)
US Open 2010 (golf) - een golftoernooi
US Open 2010 (darts) - een dartstoernooi
US Open 2010 (pool) - een pooltoernooi